Claisse ist der Familienname folgender Personen:

 Geneviève Claisse (1935–2018), französische Künstlerin
 Georges Claisse (1941–2021), französischer Schauspieler
 Valérie Claisse (* 1972), Miss France 1994

Siehe auch:
 Clesse
 Cless
 Kless